Mussorgski – polska grupa metalowa, działająca głównie w latach 1990-1995, reaktywowana w 2009 roku.

Dyskografia 
Albumy
 In Harmony With The Universe (1995)
 Chaos And Paranormal Divinity (2011)
 Creatio Cosmicam Bestiae (2016)

Dema
 Nazichrist (1991)
 The Bath In The X-Rays (1992)
 The Unholy Stories (1993)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie zespoły blackmetalowe
Polskie zespoły industrialmetalowe